Astrološki simboli so simboli, ki se uporabljajo v astrologiji in predstavljajo nebesne objekte. Veliko simbolov je skupnih s tistimi, ki jih uporablja astronomija.

Planeti, pritlikavi planeti in asteroidi

Ozvezdja zodiaka

Glej tudi 
 astronomski simbol

Astrologija